Die Abkürzung OFAC steht für:

 Office Fédéral de l'Aviation Civile, den französischen Namen des schweizerischen Bundesamtes für Zivilluftfahrt (BAZL)
 Office of Foreign Assets Control, die Exportkontrollbehörde des Finanzministerium der Vereinigten Staaten

OFAC